Минулорічна чемпіонка Юханна Ларссон програла в другому колі  Катержині Сіняковій.

Юлія Путінцева виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі  Тамару Зіданшек, 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 Singles
2019 у німецькому спорті